

События 
 2 апреля — «Декларация веротерпимости» в Англии.
 Занятие австрийскими войсками Буды, столицы Венгрии, вытеснение турок из Трансильвании. Венгерские магнаты провозгласили династию Габсбургов носительницей наследственной королевской власти.
 1687—1711 — Король Венгрии Иосиф I.
 Поход 100-тысячной русской армии В.Голицына на Крым. Окончился безрезультатно.
 Присоединение Голконды к Могольской империи.
 Опубликован труд И. Ньютона «Математические начала натуральной философии», в котором сформулированы закон всемирного тяготения и три закона механики, впоследствии названные именем И. Ньютона.
 Основана Славяно-греко-латинская академия.
 Основано Зудово — первое документально подтверждённое русское поселение на территории современной Новосибирской области.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1687 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1687 году
 26 марта — Константин Гюйгенс, нидерландский поэт, учёный и композитор (род. 1596).

Примечания